While New York Sleeps – film del 1920 diretto da Charles J. Brabin (Charles Brabin) 
While New York Sleeps – film del 1938 diretto da H. Bruce Humberstone